Lingua võro – lingua baltofinnica parlata in Estonia
 Mihály Vörös – calciatore e allenatore di calcio ungherese.
 Zsuzsanna Vörös – pentatleta ungherese
 Vörös Lobogo – vecchio nome del MTK Budapest FC, società calcistica ungherese
 Võros – popolo ugrofinnico